...In Your Eyes, album od Mary MacGregor, ili naslovna pjesma
 In Your Eyes (album Nutshella), ili naslovna pjesma
 In Your Eyes, album od Amberlife
 In Your Eyes, album od Fraser Band, s Andy Fraser
 In Your Eyes, album od Georgea Bensona, ili naslovna pjesma (vidi ispod)
 "In Your Eyes" (pjesma Georgea Bensona)
 "In Your Eyes" (pjesma Petera Gabriela)
 "In Your Eyes" (pjesma Kylie Minogue) - pjesma od Kylie Minogue objavljena kao singl s albuma Fever 2002. godine.
 "In Your Eyes" (pjesma Niamh Kavanagh)
 "In Your Eyes", pjesma od Anastacie s albuma Pieces of a Dream
 "In Your Eyes", pjesma od Circle Jerks s albuma Golden Shower of Hits
 "In Your Eyes", pjesma od Dionne Warwick s albuma Dionne
 "In Your Eyes", pjesma od John Norum s albuma Face the Truth
 "In Your Eyes", pjesma od Rational Youth s albuma Rational Youth
 "In Your Eyes", pjesma od War s albuma Deliver the Word
 In Your Eyes (film), film iz 2004. godine